Le mot Santa Marta peut signifier :

Santa Marta, capitale du département de Magdalena en Colombie ;
 Sierra Nevada de Santa Marta, massif montagneux dans le nord de la Colombie.

Santa Marta (Badajoz), une commune dans la province de Badajoz, communauté autonome d'Estrémadure ;
 Santa Marta de Tormes, une commune dans la province de Salamanque, communauté autonome de Castille-et-León ;
 Santa Marta del Cerro, une commune dans la province de Segoviae, communauté autonome de Castille-et-León ;
 Santa Marta de Magasca, une commune dans la province de Cáceres, communauté autonome d'Estrémadure ;
 Cubillas de Santa Marta, une commune dans la province de Valladolide, communauté autonome de Castille-et-León.

Santa Marta, une station du métro de Mexico.

Santa Marta, un corregimiento situé dans le district de Bugaba, province de Chiriquí.

Homonymie de toponyme